Уанака — озеро в Новой Зеландии.
 Уанака — город в Новой Зеландии.